Saint-Yvi (en bretó Sant-Ivi) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.722 habitants. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Alan Heusaff, nacionalista bretó.

Referències 

Municipis del districte de Quimper